Henning von Vieregge ist der Name folgender Personen:

* Henning von Vieregge (Offizier) (1872–1945), deutscher Offizier
 Henning von Vieregge (Publizist) (* 1946), deutscher Publizist